Carlos Colón :
 Carlos Colón, Sr (1948-), catcheur portoricain
 Carlos Colón, Jr. (1979-), catcheur portoricain